Аль-Хаді Шараф-ад-Дін бін Мухаммед бін Абд-ар-Рахман (; 1820 – 8 червня 1890) – зейдитський імам Ємену. Нащадок імама Ях'я аль-Муайяда.

Джерела 
 R.B. Serjeant & R. Lewcock, San'a'; An Arabian Islamic City. London 1983, стор. 92

Імами Ємену
Рассіди